Michelle – brano dei Beatles del 1965
 Michelle – album di Bud Shank e Chet Baker del 1965
 Michelle – cantante tedesca, il cui vero nome è Tanja Shitawey